Ratowo peut désigner :

Toponymie

 Ratowo est un village de la voïvodie de Mazovie
 Ratowo est un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie